Off the Wall är ett brittiskt coverband som spelar musik av Pink Floyd. Bandet bildades 2001 av basisten Paul Barker och gitarristen Fluff. I november 2005 gästade de Sverige med spelningar i Malmö samt på Liseberg. I likhet sina förlagor har de ganska avancerade ljusshower på sina konserter och kör videouppspelningar på en cirkulär duk på scenen.

Medlemmar 
 Kevin Fitzpatrick – sång, keyboard
 Stella Fairhead – sång, gitarr
 Fluff – gitarr, sång
 Paul Barker – basgitarr
 Dave Cotrell – trummor
 Ben Appleby – saxofon, sång

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Brittiska musikgrupper
Brittiska tributband